Викто́р Нюренбе́рг (; 22 ноября 1930, Нидеркорн, Люксембург — 22 апреля 2010, Ницца, Франция) — люксембургский футболист, нападающий.

Клубная карьера

Начало карьеры 
Воспитанник клуба «Прогресс Нидеркорн». В юности совмещал занятия футболом с работой слесарем. Во взрослую команду родного города попал лишь после службы в армии. Однако оказался талантливым футболистом и уже в 1951 году, в возрасте 21 года, впервые был вызван в сборную Люксембурга. Вскоре после этого, в конце 1951 года, подписал любительский контракт на 6 месяцев с французской «Ниццей».

Выступления во Франции 
Помог клубу оформить в 1952 году золотой дубль (в частности, Виктор забил один из голов своей команды в финале кубка Франции). В итоге Нюренберг задержался в составе «Ниццы» на 9 сезонов. Его звёздным часом можно назвать первый четвертьфинальный матч на Кубок европейских чемпионов 1959/1960, в котором нападающий сделал хет-трик в ворота мадридского «Реала». В 1960 году Нюренберг подписал контракт с клубом «Сошо», который в то время балансировал между двумя лучшими лигами французского чемпионата. Сезон 1962/63 провёл в «Лионе». В 1963 году вернулся в «Ниццу», но из-за лимита на иностранцев игровой практики не имел. Зимой того же года нападающий отправился в «Бастию», где стал обладателем кубка Корсики.

Возвращение в Люксембург 
Получив диплом тренера в 1964 году, вернулся на родину и провёл 2 года в клубе «Спора Люксембург» в качестве играющего тренера.

Карьера в сборной 
В сборной Люксембурга дебютировал в декабре 1951 года в матче против второй сборной Бельгии. В составе национальной команды был участником Олимпийских игр 1952 года, а также отборочных матчей к чемпионатам мира 1950, 1958 и 1966. С учётом товарищеских встреч, Нюренберг провёл за сборную 19 игр, завершив международную карьеру 20 сентября 1964 года матчем против Югославии.

Достижения 
Клубные
 Чемпион Франции (1952, 1956, 1959)
 Обладатель Кубка Франции (1952, 1954)
 Финалист Кубка Франции (1963)
 Обладатель Кубка Люксембурга (1965, 1966)

Личные
 Рекордсмен «Ниццы» по количеству голов в чемпионате Франции

Статистика выступлений

Личная жизнь 
После окончания карьеры работал в одном из казино Ниццы, позже в том же городе открыл собственное кафе. Был женат на Полетт Пьетри, имел сына Патрика и дочь.

Скончался 22 апреля 2010 года.

Примечания

Ссылки 
 Биография на Profootball.lu 
 Карточка олимпийца Люксембурга
 Профиль на Sports-reference.com 
 Профиль на Playerhistory.com
 
 
 
 Матчи за сборную  на сайте eu-football.info

Футболисты Люксембурга
Игроки сборной Люксембурга по футболу
Игроки ФК «Прогресс»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Спора»
Футбольные тренеры Люксембурга
Футболисты на летних Олимпийских играх 1952 года